Сайрагуль Ербосуновна Нурсултанова (; род. 24 мая 1952, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР) — советская и казахская артистка балета, балетмейстер, хореограф, балетный педагог. Народная артистка Казахской ССР (1990).

Биография 
 Сайрагуль Ербосуновна Нурсултанова родилась 24 мая 1952 года в Алма-Ате.
 В 1968 году окончила Алматинское хореографическое училище им. А.Селезнева (класс народного артиста Казахской ССР, лауреата госпремии Казахской ССР, профессора Б. Аюханова).
 Окончила факультет хореографии Казахского женского государственного пединститута по специальности «педагог — хореограф».

Карьера 
 С 1968 по 1993 гг. работала солисткой балета в «Молодом балете Алма-Аты» (ныне Государственный академический театр танца Республики Казахстан) под руководством народного артиста Казахской ССР Б. Аюханова.
 С 1993 года по н.в. работает педагогом репетитором в Казахском государственном академическом театре оперы и балета им. Абая
 С 1993 года по н.в. работает педагогом репититором в Государственный ансамбль «Гульдер»

Репертуар 
 Балетные партии
Государственного академического театра танца Республики Казахстан
 Кыз Жибек («Кыз Жибек» Брусиловский. Е.Г)
 Карашаш («Алпамыс» Рахмадиев. Е.Р)
 Гертруда («Гамлет» Исакова. А.П)
 Татьяна («Татьяна Ларина» Чайковский. П.Ч) и.др.

Награды 
 Заслуженная артистка Казахской ССР
 В 1976 года Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена медалью «За трудовое отличие»
 1990 — присвоено почётное звание «Народная артистка Казахской ССР» (за большие заслуги в развитии казахского хореографического искусства)

Ссылки 

Выпускники Алма-Атинского хореографического училища
Артисты балета Казахского театра оперы и балета
Народные артисты Казахской ССР
Заслуженные артисты Казахской ССР
Выпускники Казахского женского педагогического университета